Slovenija:
 Polana (Hoče-Slivnica, Slovenija), naselje u sastavu općine Hoče-Slivnica
 Polana (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Polana (Murska Sobota, Slovenija), naselje u sastavu općine Murska Sobota

Slovačka:
Poľana mala planina u središnjoj Slovačkoj